Benito Juárez ist der Name folgender Personen:

* Benito Juárez (1806–1872), mexikanischer Politiker, Präsident 1861 bis 1872
 Benito Juárez Maza (1852–1912), mexikanischer Politiker

Benito Juárez ist der Name folgender geografischen Objekte:

in Mexiko:
 Benito Juárez (Delegación), ein Stadtbezirk von Mexiko-Stadt
 Benito Juárez (Baja California), einen Ort im Bundesstaat Baja California
 Benito Juárez (Baja California Sur), einen Ort im Bundesstaat Baja California Sur
 Benito Juárez (Benemérito de las Américas), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Cacahoatán), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Copainalá), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Frontera Comalapa), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Jiquipilas), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (La Concordia), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Motozintla), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Oxchuc), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (San Fernando), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Suchiate), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Tumbalá), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Villaflores), einen Ort im Bundesstaat Chiapas
 Benito Juárez (Chihuahua), einen Ort im Bundesstaat Chihuahua
 Benito Juárez (Coahuila), einen Ort im Bundesstaat Coahuila
 Benito Juárez (Mineral del Chico), einen Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Benito Juárez (Mixquiahuala de Juárez), einen Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Benito Juárez (Villa de Tezontepec), einen Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Benito Juárez (Zimapán), einen Ort im Bundesstaat Hidalgo
 Benito Juárez (Jalisco), einen Ort im Bundesstaat Jalisco
 Benito Juárez (México), einen Ort im Bundesstaat México
 Benito Juárez (Michoacán), einen Ort im Bundesstaat Michoacán
 Benito Juárez (Morelos), einen Ort im Bundesstaat Morelos
 Ciudad Benito Juárez, eine Stadt im Bundesstaat Nuevo León
 Benito Juárez (San Juan Cotzocón), einen Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Benito Juárez (San Pedro Pochutla), einen Ort im Bundesstaat Oaxaca
 Benito Juárez (Los Reyes de Juárez), einen Ort im Bundesstaat Puebla
 Benito Juárez (Santiago Miahuatlán), einen Ort im Bundesstaat Puebla
 Benito Juárez (Tetela de Ocampo), einen Ort im Bundesstaat Puebla
 Benito Juárez (Sinaloa), einen Ort im Bundesstaat Sinaloa
 Benito Juárez (Campo Magallanes), einen Ort im Bundesstaat Tabasco
 Benito Juárez (La Playita), einen Ort im Bundesstaat Tabasco
 Benito Juárez (Centla), einen Ort im Bundesstaat Tabasco
 Benito Juárez (Huimanguillo), einen Ort im Bundesstaat Tabasco
 Benito Juárez (Macuspana), einen Ort im Bundesstaat Tabasco
 Benito Juárez (Altamira), einen Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Benito Juárez (Victoria), einen Ort im Bundesstaat Tamaulipas
 Benito Juárez (Benito Juárez, Tlaxcala), einen Ort im Bundesstaat Tlaxcala
 Benito Juárez (Huamantla), einen Ort im Bundesstaat Tlaxcala
 Benito Juárez (Benito Juárez, Veracruz), einen Ort im Bundesstaat Veracruz
 Benito Juárez (Cosamaloapan de Carpio), einen Ort im Bundesstaat Veracruz
 Benito Juárez (Pueblo Viejo), eine Stadt im Bundesstaat Veracruz
 Benito Juárez (San Andrés Tuxtla), einen Ort im Bundesstaat Veracruz
 Benito Juárez (Apozol), einen Ort im Bundesstaat Zacatecas
 Benito Juárez (Sombrerete), einen Ort im Bundesstaat Zacatecas
 Benito Juárez (Zacatecas), einen Ort im Bundesstaat Zacatecas

in Argentinien:
 Benito Juárez (Buenos Aires), Stadt in der Provinz Buenos Aires
 Partido Benito Juárez, Verwaltungseinheit in der Provinz Buenos Aires

Benito Juárez ist eine Bezeichnung für den Flughafen Mexiko-Stadt